Maniitsunnguaq bezeichnet:
 Maniitsunnguaq (Insel, Aalatsiviup Saqqaa), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Maniitsunnguaq (Insel, bei Attu), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Maniitsunnguaq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Maniitsunnguaq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland